

Cinema
Hello Goodbye – film del 1970 diretto da Jean Negulesco
Hello Goodbye – film del 2008 diretto da Graham Guit

Musica
Hello, Goodbye – singolo dei The Beatles del 1967
Hello Goodbye – album di David Tao del 2013

Televisione 
 Hello Goodbye – programma televisivo del 2016